Als Naturfreundejugend werden die eigenständigen Kinder- und Jugendorganisationen der in der internationalen Naturfreundebewegung zusammengeschlossenen Verbände bezeichnet.

Internationale Dachorganisation:
 Naturfreundejugend Internationale (engl. Name: International Young Naturefriends)

Nationale Verbände:
 Naturfreundejugend Deutschlands, Naturfreundejugend in Deutschland
 Naturfreundejugend Österreich, Naturfreundejugend in Österreich